Dieser Artikel stellt die Spiele des international als FC Salzburg auftretenden FC Red Bull Salzburg im Europacup dar. Der Verein hieß bis 2005 SV Austria Salzburg.

Internationale Auftritte als Austria Salzburg von 1968 bis 2003

Internationale Auftritte als FC Salzburg ab 2006 

Salzburg, FC Red Bull
Salzburg, Red Bull